Les Oreilles sur le dos est un téléfilm français réalisé par Xavier Durringer en 2002.

Il s'agit de l'adaptation du roman éponyme de Georges Arnaud, publié en 1953.

Synopsis 
En Amérique du Sud, un coup d'État se prépare. À la suite de quoi, un couple de mercenaires doit au plus vite quitter le territoire.

Fiche technique
 Titre : Les Oreilles sur le dos
 Réalisation : Xavier Durringer
 Scénario : Xavier Durringer et Jean-Philippe Stefani, d'après le roman de Georges Arnaud
 Image : Gilles Porte
 Musique : Béatrice Thiriet
 Montage : Raphaëlle Urtin
 Production : Arte France, France 3, Pierre Javaux Productions
 Genre : Drame
 Durée : 1h30 minutes
 Date de diffusion :  sur Arte

Distribution 
 Béatrice Dalle : Monica
 Gérald Laroche : Jacques Coussemacq
 Éric Savin : Van Gaals
 Belkis Alvillares : Sinala
 Jean-Pierre Léonardini : Georges
 Bruno Lopez : Chico
 Roger Herrera : Joaquim
 Fermin Reyna : Valdo

Liens externes
 

Téléfilm français des années 2000
Téléfilm diffusé en 2002
Film réalisé par Xavier Durringer
Film tiré d'une œuvre de Georges Arnaud
Adaptation d'un roman français à la télévision
Téléfilm dramatique